Themes 2 — альбом британской группы Psychic TV, вышедший в 1985 году, вторая часть саундтрека к фильмам Дерека Джермена.

Об альбоме 
Themes 2 представляет собой сборник инструментальных композиций, близих по стилистике к дарк-эмбиенту. В последнем треке воспроизводится атмосфера ритуального жертвоприношения.

Список композиций 
 The Loops of Mystical Union
 Elipse of Flowers
 Mylar Breeze
 Part 1
 Part 2
 Part 3
 Prayer for Derek
 Rites of Reversal

Ссылки 
 Themes 2 на discogs.com

Альбомы 1985 года
Альбомы Psychic TV